Od sljedeće sezone (1973/74.), ukidaju se Druga savezna liga - grupa Sjever  i Druga savezna liga - grupa Zapad.

Druga savezna liga - grupa Zapad 

 Zagreb i Maribor igrali su kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Zagreb je uspio.
 Spartak (Subotica) ispao je iz Prve savezne lige i postao član Druge savezne lige - Zapad.
 Zbog budućeg preustroja Druge savezne lige od sljedeće sezone ukidaju se dvije lige (Sjever i Jug) od postojećih četiri.

Kvalifikacije za popunu lige

Merkator Ljubljana - Željezničar Maribor ?.?

Druga savezna liga - grupa Sjever 

 Osijek i Proleter (Zrenjanin] igrali su kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Proleter je uspio.
 Osijek, Dinamo (Vinkovci), Novi Sad, Crvenka, Bačka (Bačka Palanka), Dinamo (Pančevo) prešli u Drugu savenu ligu - Zapad.
 Dinamo (Vinkovci) izborio drugu ligu nakon kvalifikacija s Rovinjem.
 Čukarički (Beograd) i Galenika (Zemun) prešli u Drugu saveznu ligu - Istok.

Kvalifikacije za popunu lige

Dinamo Vinkovci - Rovinj 4:0 i 3:0

Druga savezna liga - grupa Jug 

 Budućnost (Titograd) i Famos (Hrasnica) igrali su kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Nisu uspjeli.
 Zbog novoformiranog sustava natjecanja, od naredne sezone ukinute su Druga liga - Sjever i Druga liga - Jug.
 Famos (Hrasnica), Igman (Konjic), Iskra (Bugojno) i Leotar (Trebinje) prešli u Drugu saveznu ligu - Zapad.
 Budućnost (Titograd) i Bokelj (Kotor) prešli su u Drugu saveznu ligu - Istok.

Druga savezna liga - grupa Istok 

 Borac (Čačak) i Priština sudjelovali su u kvalifikacijama za ulazak u Prvu saveznu ligu. Nisu uspjeli.
 Sutjeska (Nikšić) ispala je iz Prve savezne lige i postala član Druge savezne lige - Istok.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  

1972-73
 2